Vanhoutte ist der Familienname folgender Personen:

 Chelsea Vanhoutte (* 1999), belgische Tennisspielerin
 Koenraad Vanhoutte (* 1957), belgischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Mecheln-Brüssel
 Paul M. Vanhoutte (1940–2019), belgischer Physiologe und Pharmakologe